Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1980/81 war die zweiunddreißigste Saison der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Der Vizemeister der Vorsaison, der Bremerhavener Verein FT Geestemünde, konnte in dieser Spielzeit seinen ersten Meistertitel in der höchsten Bremer Spielklasse feiern. Der Titel ging damit zum vierten Mal insgesamt und zum zweiten Mal in Folge an eine Mannschaft aus Bremerhaven.

Abschlusstabelle 

(M) Meister der Vorsaison, (A) Absteiger aus der Oberliga, (N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
In der Relegation zum Aufstieg in die Oberliga Nord scheiterte FT Geestemünde unter anderem am Hamburger Vertreter SV Lurup

Für die Amateurmeisterschaft konnte sich zum dritten Mal in Folge kein Bremer Verein qualifizieren.

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1980/81